Le psaume 76 peut désigner :
 le psaume 76 (75) : psaume 76 selon la numérotation hébraïque, psaume 75 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 77 (76) : psaume 77 selon la numérotation hébraïque, psaume 76 selon la numérotation grecque.